Das Damendoppel der US Open 1986 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Pam Shriver gegen Hana Mandlíková und Wendy Turnbull, das Navrátilová und Shriver in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1986